Platanenallee steht für:

 Platanenallee (Büderich) 
 Platanenallee (Hamburg)
 Platanenallee (Tübingen)